Бенцони — фамилия. Известные носители:
 Бенцони, Джироламо (1519, Милан, Италия — дата смерти неизвестна) — итальянский исследователь, историк и писатель.
 Бенцони, Джованни Мария (иначе Джанмария Бенцони, 1809—1873) — итальянский скульптор-неоклассицист. 
 Бенцони, Жюльетта  (настоящее имя — Андрэ́-Маргари́та-Жюлье́тта Манже́н  1920—2016) — французская писательница, работающая в жанре исторического и любовно-исторического романа.